Дани́лово — деревня в составе Чёлмужского сельского поселения Медвежьегорского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Расположена на реке Выг.

История 
Административный центр Даниловской волости Повенецкого уезда Олонецкой губернии (1905).

9 февраля 1931 года постановлением Карельского ЦИК в деревне была закрыта Успенская церковь.

Сохраняются памятники истории — памятное место Даниловского общежительства (1694—1857), монастырский пруд с родником.

Работы по восстановлению христианской жизни на месте бывшего Выговского Данилова мужского монастыря в деревне начались в 2010 году. К осени 2015 года был построен дом-приют для староверов-паломников, возведён поклонный крест.

Памятники природы 
В 5 км на север от деревни расположен государственный региональный болотный памятник природы — Болото Комарницкое площадью 510,0 га, эталонный болотный массив карельского кольцевого аапа типа (среднекарельский вариант).

Население 
Численность населения в 1905 году составляла 143 человека.

Примечания 

Населённые пункты Медвежьегорского района